Элара () — персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Орхомена или Миния. Зевс сошелся с ней и скрыл под землей, опасаясь Геры, а выношенного ею огромного сына Тития вывел из-под земли. Элара умерла от родов, ибо ребенок был огромной величины. Гесиод называет Тития Эларидом.

Название Элара носит седьмой спутник Юпитера (JVII)

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Беотии
Смертные жёны Зевса